Diana Toropczenowa (ros. Диана Торопченова; ur. 9 sierpnia 2002) – rosyjska skoczkini narciarska.

W FIS Cup zadebiutowała w lipcu 2019 w Szczuczyńsku, zajmując 16. miejsce. W lipcu 2021 wystąpiła w Letnim Pucharze Kontynentalnym, w zawodach w Kuopio zajmując 25. pozycję. W grudniu 2021 zadebiutowała w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego. Pierwszego dnia zawodów w Zhangjiakou zajęła 2. miejsce, a drugiego zwyciężyła. W Pucharze Świata zadebiutowała 27 lutego 2022 w Hinzenbach, gdzie zajęła 40. miejsce.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2002